Петра Квітова була чинною чемпіонкою, і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши співвітчизницю і четверту сіяну Люціє Шафарову з рахунком 6–7(6–8), 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші дві сіяні гравчині виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Леся Цуренко

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Connecticut Open, одиночний розряд
2015, Одиночний розряд